Der Collinder-Katalog wurde vom schwedischen Astronomen Per Collinder im Jahre 1931 erstellt. Dieser Katalog enthält 471 Offene Sternhaufen. Als Abkürzung für den Katalog und Bezeichner für seine Objekte wird meist 'Cr' verwendet.

Liste aller Collinder Objekte

Legende 

Als Asterismus markierte Objekte sind keine echten Sternhaufen und auch nicht in anderen Katalogen enthalten.

Siehe auch 
 Liste astronomischer Kataloge

Weblinks 
 Collinder-Katalog, 
 The Collinder Catalog (Updated) auf cloudynights.com

Astronomische Datensammlung